Суперкубок Аргентины 2014 года () — 3-й розыгрыш Суперкубка Аргентины, в котором встречались чемпион страны сезона 2013/2014 «Ривер Плейт» и обладатель Кубка Аргентины 2013/14 «Уракан». Встреча состоялась 25 апреля 2015 года на нейтральном поле в Сан-Хуане, на стадионе Бисентенарио.

Матч

Ссылки 
 Суперкубок Аргентины 2014 на сайте futbolparatodos.com.ar

2014
Матчи ФК «Уракан»
Матчи ФК «Ривер Плейт»
Аргентина
Спорт в Аргентине в 2015 году
События 25 апреля
Апрель 2015 года
Сан-Хуан (Аргентина)